Lusławice, une localité polonaise de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Lusławice, une localité polonaise de la voïvodie de Silésie.